Die B Grupa 1961/62 war die 13. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 19. August 1961 und endete am 1. Juli 1962.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen direkt in die A Grupa auf, während der Dritt- und Viertplatzierte über die Play-offs aufsteigen konnte.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Play-offs 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1961 62
Fußballsaison 1961/62